Bioenergetik steht für:

 Bioenergetik (Biologie), ein Teilgebiet der Biologie und Ökologie
 eine Körperpsychotherapie, siehe Bioenergetische Analyse